Malsch (Landkreis Karlsruhe), een Duitse gemeente in het district Karlsruhe
 Malsch (bij Wiesloch), een Duitse gemeente in het Rhein-Neckar-Kreis